Wei-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Weifang (ort i Kina), Shandong, 
 Hanting (ort i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar